Collegio elettorale di Gela – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Gela – collegio elettorale del Senato della Repubblica